Franck Béria (ur. 23 maja 1983 w Argenteuil) – francuski piłkarz grający na pozycji obrońcy w Lille OSC.

Kariera klubowa 
Béria karierę zaczynał w FC Metz. Zadebiutował 6 marca 2002 roku w spotkaniu przeciwko Lille OSC. Przez sześć lat gry w FC Metz nie strzelił żadnego gola. Latem 2007 roku przeniósł się do Lille OSC, gdzie zadebiutował 4 sierpnia w meczu z FC Lorient. W sezonie 2007/2008 wystąpił we wszystkich meczach ligowych swojej drużyny.

Stan na: 11 grudzień 2014 r.

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika - L'Equipe.fr

Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Metz
Piłkarze Lille OSC
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Argenteuil